Појам Леополд III може да се односи на:

 Леополд III, маркгроф Аустрије
 Леополд III, војвода Аустрије
 Леополд III, војвода од Анхалт-Десауа
 Леополд III од Белгије, краљ Белгије од 1934. до 1951. године